«Казано́ва Федери́ко Фелли́ни» () — кинофильм, снятый выдающимся итальянским режиссёром Федерико Феллини в 1976 году. Премия «Оскар» за лучшую работу художника по костюмам.

Сюжет 
Повествование  ведётся в форме воспоминаний постаревшего Казановы о днях молодости. История Джакомо Казановы — это бесконечная череда случайных связей, бурных и странных романов, соблазнённых и покинутых женщин в разных городах Европы. Половая связь с малокровной больной девственницей возвращает её к жизни. В другой сцене Казанова разыгрывает сцену соблазнения монашки перед богатым вуайеристом. Следующий эпизод — любовный поединок, где Казанова опережает молодого соперника по количеству оргазмов, вызванных у женщины за одно соитие.

Все эти пёстрые мимолётные воспоминания выглядят как поиск несбыточного женского идеала. И в конце повествования Казанова — то ли в грёзах, то ли наяву — находит то, что он так долго искал. Это бездушная кукла, манекен, с которой Казанова кружится в последнем танце.

История создания 
В основу сюжета фильма легла автобиография Джакомо Казановы «История моей жизни» ().

Фильм «Казанова Федерико Феллини» — вольное переосмысление мемуаров знаменитого авантюриста XVIII века — вызвал некоторое разочарование у части критиков и зрителей, то ли недовольных трактовкой образа Казановы, то ли подавленных избыточным буйством фантазии гения режиссуры. 

Феллини с явной неохотой взялся за эту постановку и позже признавался, что Казанова вызывает у него отвращение, а мемуары «знаменитого любовника» кажутся телефонной книгой.

В ролях 
 Дональд Сазерленд — Казанова
 Тина Омон — Генриетта
 Сисели Браун — мадам д’Урфе
 Кармен Скарпитта — мадам Шарпильон
 Клара Альгранти — Марколина
 Даниэла Гатти — Гизельда
 Адель Анджела Лоджодиче — Розальба, механическая кукла
 Джон Карлсен — лорд Талу
 Дэниэл Эмилфорк Беренстайн — маркиз Дю Буа
 Маргарет Клементи — сестра Маддалена
 Олимпия Карлизи — Изабелла
 Луиджи Зербинати — Папа Римский
 Дадли Саттон — Герцог Вюртембергский
 Сэнди Аллен — Ангелина

Мнения о фильме 
Фильм получил благосклонные отзывы критиков и прессы: так, британская Guardian без преувеличения называет фильм шедевром.

Награды и премии 
 1977 — «Оскар»
 Победитель в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» (Данило Донати)
 Номинация — «Лучший сценарий на основе литературного произведения» (Федерико Феллини, Бернардино Заппони)

 1977 — премия «Давид ди Донателло»
 Победитель в номинации лучшая музыка к фильму (композитор Нино Рота)

 1978 — BAFTA
 Победитель — Лучший дизайн костюмов (Данило Донати)
 Победитель — Лучшая работа художника-постановщика (Данило Донати, Федерико Феллини)
 Номинация — Лучшая работа оператора (Джузеппе Ротуно)

Примечания

Ссылки 
  
  
 Фильм «Казанова Феллини»

Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 1976 года
Исторические фильмы о XVIII веке
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы о Венеции
Фильмы о Джакомо Казанове